

Cinema 
 Zappatore  – film del 1930 diretto da Gustavo Serena
 Zappatore  – film del 1950 diretto da Rate Furlan
 Zappatore  – film del 1980 diretto da Alfonso Brescia

Musica 
 Zappatore  – canzone napoletana degli anni venti
 Zappatore  – album di Bruno Venturini del 1986

Altro 
 Zappatore  – soldato specializzato nella costruzione di trincee, fortificazioni e gallerie
 Zappatore (digger) – membro di comunità agricole sorte durante la Rivoluzione inglese